J60  peut faire référence à :
 Dodécaèdre métabiaugmenté (J60), une figure géométrique ;
 Pneumoconiose des mineurs de charbon, d'après la classification internationale des maladies ;
 Pratt & Whitney J60, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres